amandelboom
 amandel (noot), de noot van deze boom
 amandel (gesteente) of amygdaliet, een amandelvormige holte in vulkanisch gesteente

 drie organen in de neus- en keelholte:
 de keelamandel of tonsil
 de neusamandel of farynxtonsil of adenoid
 de tongamandel of tonsilla lingualis